El nombre Basílica de Guadalupe hace referencia a varios edificios cristianos:

España 
 Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Guadalupe, Cáceres.

México 
 Basílica de Santa María de Guadalupe, en Ciudad de México.
 Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Colima.
 Basílica (antigua) de Nuestra Señora de Guadalupe, en Monterrey.
 Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Monterrey.
 Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Pachuca.
 Basílica de Guadalupe, en Nuevo León.